Галиново — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Галиново — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Галиново — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Галиново — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Галиново — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Галиново — деревня в Вилейском районе Минской области.